Changxing steht für:

 den Kreis Changxing () der Stadt Huzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 die Großgemeinde Changxing () im Stadtbezirk Chongming der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai, siehe Changxing (Chongming);
 die Großgemeinde Changxing () im Kreis Heishan der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Changxing (Heishan);
 die Insel Changxing Dao () im Stadtbezirk Chongming der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai;
 die Gemeinde Changxing (长兴乡) im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Changxing (Xinxing).

Changxing ist der Vorname von:

Lai Changxing (* 1958), chinesischer Geschäftsmann und mutmaßlicher Schmuggler.